Юрий Шаталов
 Шаталов, Юрий Владимирович (род. 1963) — советский футболист, тренер.
 Шаталов, Юрий Григорьевич (1945—2018) — советский хоккеист.
 Шаталов, Юрий Михайлович (1946—1996) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда (1986).